Rothelix rhodophila är en snäckart som först beskrevs av John Raymond Reeder och W. B. Miller 1987.  Rothelix rhodophila ingår i släktet Rothelix och familjen Helminthoglyptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
rhodophila